Райли Коте (, род. 16 марта 1982, Виннипег, провинция Манитоба, Канада) — профессиональный канадский хоккеист, нападающий. С 2006 по 2010 год выступал за клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз». С 2010 года является помощником тренера клуба АХЛ «Эдирондек Фантомс».

Карьера 
Профессиональная карьера Коте началась в 2002 году, после того, как, будучи незадрафтованным, пришёл в тренировочный лагерь «Торонто Мейпл Лифс», где он смог произвести впечатление на тренеров, после чего с ним был подписан однолетний контракт. В сезоне 2002/03 выступал за «Мемфис РиверКингз» и «Сент-Джонс Мейпл Лифс» — аффилированные клубы «Торонто Мейпл Лифс» из ЦХЛ и АХЛ соответственно. В 2003 году Коте подписал двусторонний контракт с клубом «Сиракьюз Кранч». Осенью того же года он принял участие в тренировочном лагере «Коламбус Блю Джекетс», однако они отпустили хоккеиста, после чего он вернулся в Кранч. Из-за травмы глаза, полученной в предсезонной драке, Коте пришлось подписать контракт с командой хоккейной лиги восточного побережья . Перед сезоном 2004/05 Коте был вызван в «РиверКингз», однако перед самым началом сезона клуб АХЛ «Филадельфия Фантомс» предложил ему пробный контракт, который потом дважды продлевался по ходу сезона. Будучи тафгаем Коте помог своей команде выиграть Кубок Колдера. Сразу после окончания сезона с ним был подписан однолетний контракт.

Коте дважды принимал участие в тренировочных лагерях клуба «Филадельфия Флайерз» — в 2005 и 2006 годах. В 2006 году он подписал с клубом двусторонний контракт. В начале сезона Коте выступал за «Фантомс», где получил травму лодыжки, в результате чего выбыл на два месяца. 24 марта 2007 года состоялся дебют хоккеиста в НХЛ — он вышел на лёд в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Свой первый и единственный гол в НХЛ Коте забил 17 февраля 2008 года в матче против «Монреаль Канадиенс». 9 августа 2010 года Коте объявил о завершении карьеры. В настоящее время работает помощником тренера «Эдирондек Фантомс».

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Статистика игрока

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки «Принс-Альберт Рэйдерз»
Игроки «Мемфис РиверКингз»
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки «Дейтон Бомберз»
Игроки «Филадельфия Фантомс»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Незадрафтованные игроки НХЛ